Иваницкий, Алексей Михайлович: Иваницкий, Алексей Михайлович (1854—1920) — русский фотограф.
 Иваницкий, Алексей Михайлович (род. 1928) — советский и российский физиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.